Вало́нгу (, ) — власна назва.

Топоніми

Валонгу — муніципалітет.
 Валонгу-ду-Вога — парафія.